Formosa è un nome dato a diverse località, isole e luoghi della terra, il suo uso deriva dal portoghese che significa "bella":

Geografia

Città 
 Formosa – in Argentina, capitale dell'omonima provincia.
 Formosa – in Brasile, cittadina dello stato del Goiás, nei pressi di Brasilia
 Formosa - comunità situata all'interno della Contea di Bruce in Ontario 
 Formosa – in Guinea-Bissau

 in Portogallo
 Formosa –  freguesia di Santarém.
 Formosa – freguesia di Portalegre.

 negli  USA
 Formosa – cittadina della Virginia
 Formosa – cittadina dell'Arkansas

Isole 
 Formosa – nome "occidentale" dell'isola di Taiwan, talvolta usato anche per indicare la Repubblica di Cina
 Formosa – nome dell'isola di Bioko, dato da Fernando Poo

Altre entità geografiche 
 Stretto di Formosa – Stretto di Taiwan
 Picco di Formosa – vetta dei monti Tsitsikamma in Sudafrica

Altro 
 Formosa olandese - governo coloniale olandese dell'isola di Formosa
 Formosa spagnola - colonia spagnola stabilita nel nord di Taiwan (allora nota come Formosa) dal 1626 al 1642.
 A Famosa 
Diocesi di Formosa – Diocesi della Chiesa cattolica suffraganea dell'arcidiocesi di Resistencia
 Diocesi di Formosa – Diocesi della Chiesa cattolica suffraganea dell'arcidiocesi di Brasilia appartenente alla regione ecclesiastica Centro-Oeste.
 Formosa TV - importante rete televisiva a Taiwan
 Formosa Plastics Group – conglomerato taiwanese di diversi interessi, tra cui la biotecnologia, l'elaborazione petrolchimica e la produzione di componenti elettronici
 Formosa Cafe – ristorante e bar situato al 7156 Santa Monica Boulevard, Formosa Avenue a West Hollywood, California